Příjmení Čechura, přechýleně Čechurová, nese více osobností:

 František Čechura (1887–1974) – český technik, geodet a geofyzik
 Jaroslav Čechura (* 1952) – český historik 
 Rudolf Čechura (1931–2014) – český spisovatel
 Vladimír Čechura (1931–2013) – český lední hokejista a trenér, fotbalista

Česká příjmení